Ulrichsgymnasium (Ulricianum) steht für:
 Gymnasium Ulricianum in Aurich
 Ulrichsgymnasium Norden